"Aegukga" () es el himno nacional de Corea del Sur. Su título significa "Canción de amor para el país" o "La canción patriótica" fue escrita hacia 1900  Aegukga se cantaba con la música de la canción tradicional escocesa Auld Lang Syne. Durante la ocupación japonesa de Corea la canción fue prohibida, pero los coreanos en el exterior la seguían cantando, expresando sus deseos de independencia nacional. En 1937 Ahn Eak-tae, un reconocido músico coreano radicado en España, compuso la música para el Aegukga. Su obra fue oficialmente adoptada por el Gobierno Provisional de la República de Corea (1919–1945) con sede en Shanghái, China. El himno fue cantado en una ceremonia celebrando la fundación de la República de Corea el 15 de agosto de 1948, tres años después de la liberación del régimen japonés y adoptado el mismo año.

Letra 
El himno se convirtió en una canción de dominio público en 2005 cuando la viuda del compositor y su familia cedieron todos los derechos del himno al gobierno.

Texto en coreano

En otros alfabetos

Traducción al español 
1.
Hasta que el Mar del Este se seque y el monte Baekdu se desgaste
Que Dios nos guarde, que viva Corea.

Coro:
Bellos ríos y montañas seguidos por rosas de Siria
Coreanos, que se mantenga vivo nuestro camino.

2.
Como un pino del monte Nam
Resistiendo tormentas y heladas, que así sea nuestro espíritu.

Coro

3.
Cielo abarcante de otoño, alto y claro
La luna radiando en nuestros corazónes, único y confiable.

Coro

4.
En alegría y sufrimiento, amaremos a la patria
con nuestro espíritu y nuestro corazón.

Coro

Véase también 
 Aegukka

Referencias

Enlaces externos 

Corea del Sur
Símbolos de Corea del Sur
Música de Corea del Sur
Corea del Sur